Plaats in Indonesië
 Ulee Jalan (Banda Alam), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Ulee Jalan (Banda Sakti), een plaats in het bestuurlijke gebied Lhokseumawe in de provincie Atjeh
 Ulee Jalan (Peusangan Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bireuen in de provincie Atjeh